Австрийская Бундеслига 2003/2004 () — 92-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 16 июля 2003 года и закончился 20 мая 2004 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 2003/2004 на официальном сайте лиги 
Сезон 2003/2004 на rsssf.com 

2004/2005
Спорт в Австрии в 2003 году
Спорт в Австрии в 2004 году
Австрия
Австрия
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004